Kenza (en , ) est un prénom arabe maghrébin dérivé de l'arabe kenz (en arabe : كنز) qui signifie « trésor ». L'ajout du "a" pour former le prénom Kenza permet de marquer le genre féminin.

Personnes 
 Kenza Braïga (1976- ), candidate du jeu télévisé Loft Story, puis animatrice radio ;
 Kenza Dali (1991- ), footballeuse française ;
 Kenza Farah (1986- ), chanteuse franco-algérienne de R'n'B ;
 Kenza Zouiten (1991- ), bloggeuse maroco-suédoise ;
 Kenza al-Ourbiya, épouse d'Idris Ier et mère d'Idris II (émirs de la dynastie idrisside).

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour Kenza

Musique 
 Kenza, album de Cheb Khaled en 1999.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom arabe